Big Baldy bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Baldy (Fremont County, Colorado)
 Big Baldy (San Miguel County, Colorado)
 Big Baldy (Idaho)
 Big Baldy (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Big Baldy (Tulare County, Kalifornien)
 Big Baldy (Douglas County, Oregon)
 Big Baldy (Grant County, Oregon)
 Big Baldy (Lake County, Oregon)
 Big Baldy (Lane County, Oregon)
 Big Baldy (Cache County, Utah)
 Big Baldy (Juab County, Utah)
 Big Baldy (Utah County, Utah)

Siehe auch:
 Big Bald
 Big Baldy Mountain